Schöndorff ist der Familienname von:

 Albert Schöndorff (1870–1942 o. 1944), deutscher Unternehmer, Kommunalpolitiker, Mitgründer der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost
 Hermann Schöndorff (1868–1936), deutscher Unternehmer, Vorstandsmitglied des Warenhauskonzerns Karstadt; Bruder von Albert

Siehe auch:
 Gebr. Schöndorff, Waggonfabrik in Düsseldorf

 Schöndorf